Ez a lista az évente kiosztásra kerülő ATP World Tour díjazottjait tartalmazza.
A díjakat az ATP az adott évben nyújtott teljesítmény, játékosok és szurkolók szavazatai alapján ítéli oda. Az év játékosa díjat az ATP Race első helyén végző játékos kapja.

Az ATP által díjazott játékosok

ATPWorldTour.com szurkolói díjak

Az év tornái

Források
ATP World Tour Awards Honour Roll
2012-es díjazottak: 
2013-as díjazottak:

Kapcsolódó szócikkek 
 WTA Awards
 ITF World Champion

Tenisszel kapcsolatos díjak